Joaquim Pla (jesuïta) 
 Joaquim Pla i Cargol (Girona, 1882-1978), editor, llibreter i publicista 
 Joaquim Pla i Dalmau (Girona, 1917 - 2005), editor, escriptor il·lustrador i compositor
 Joaquim Pla Janini (Tarragona, 1879-1970), fotògraf
 Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès, 1889-1982) va ser una mecenes.